Тверяков — фамилия; имеет женскую форму Тверякова.
 Тверяков, Иван Степанович (1905—1980) — советский хозяйственный деятель, директор завода «Теплоход» с 1948 по 1957.
 Тверяков, Игорь Львович (род. 1960) — советский и российский тренер высшей квалификационной категории по плаванию, заслуженный тренер России.